Głogówek – miasto w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Głogówek
 Głogówek – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie prudnickim
 Głogówek – stacja kolejowa w Głogówku, w województwie opolskim

Zobacz też 
 Dekanat Głogówek, Głogów, Głogówek Winiary, Zamek w Głogówku